Materiale composito
Video composito
Ordine composito
Arco composito
Numero composito
Composit, biglietto da visita per modelli e attori
Composite, uno dei pattern fondamentali nella programmazione ad oggetti

Pagine correlate
Composto